Banjarsari Wetan (Dagangan)
 Banjarsari Wetan (Sumbang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing